Ме́льниця — топонім на територіях України, Білорусі, Росії, утворений від  («млин»).

Мельниця () — назва низки населених пунктів у Білорусі:
  — село в Міорському районі  Вітебської області
  — село в Шарковщинському районі Вітебської області
  — село в Пуховицькому районі Мінської області.

Мельниця — селище в Джидинському районі Республіки Бурятія.

Села:
 Мельниця — Волинська область, Ковельський район
 Мельниця — Рівненська область, Сарненський район

Річка
 Мельниця — річка в Рівненській області.

Див. також 
 Мельниця-Подільська
 Мала Мельниця — присілок у складі Котельницького району Кіровської області
 Нижня Мельниця — присілок у складі Котельницького району
 «Мельница» — російський фолк-рок-гурт
 «Мельница» — російська кінокомпанія
 Мелниця
 Млин (значення)